Les  Unicontes (Unikonta) sont un clade d'organismes eucaryotes possédant à l'origine des cellules avec un unique flagelle postérieur.

Unikonta et Bikonta 
Les recherches actuelles suggèrent que les Opisthokontes et les Amoebozoaires ont pour ancêtres des organismes unicellulaires unicontes, et le clade regroupant Amoebozoaires et Opisthokontes est de ce fait nommé Unikonta. 

De même, des unicellulaires bicontes (eucaryotes possédant deux flagelles) sont les ancêtres des Archaeplastida (Plantae), Excavata et Chromalveolata (incluant Rhizaria), et l'ensemble de ces taxons est réuni dans le taxon des Bikonta. Ce taxon a été proposé, en tant que clade, par le professeur de biologie Thomas Cavalier-Smith.

Les organismes unicontes possèdent également une triple fusion de gènes n'existant pas chez les bicontes, ainsi qu'un unique centriole (quelques unicontes possèdent 2 centrioles mais leur origine est différente de celles des bicontes, indiquant ici une convergence évolutive). Les trois gènes ayant fusionné chez les unicontes, mais pas chez les procaryotes ni chez les bicontes, codent des enzymes intervenant dans la synthèse de nucléotides pyrimidine : carbamyl phosphate synthase, dihydroorotase, aspartate carbamyltransferase (Cavalier-Smith 2003). Il semble probable que cette triple fusion soit le résultat de 2 doubles fusions successives, un événement rare dans l'évolution et qui a peu de chances d'être réversible. Cette situation est en faveur de la théorie proposant un ancêtre commun aux Opisthocontes et aux Amoebozoa.

Phylogénie 

Cladogramme selon les études de Cavalier-Smith et Torruella :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Eukaryota (classification phylogénétique)
 Bikonta
 Opisthokonta

Lien externe 
  Arbre de vie des eucaryotes

 
Taxon décrit en 1987